Kvalspelet till afrikanska mästerskapet i fotboll 2008 spelades mellan den 2 september 2006 och 12 oktober 2007.

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Grupp 9

Grupp 10

Grupp 11

Grupp 12

Ranking av grupptvåor

Källor
 Rsssf.com

Kvalspelet till afrikanska mästerskapet i fotboll
2006 i Afrika
2007 i Afrika
Fotbollsåret 2006
Fotbollsåret 2007